Sundsval ist

 die Falschschreibung von Sundsvall (deutsch veraltet Sundswald) ist eine Stadt in der schwedischen Provinz Västernorrlands län
 das Pseudonym Christian Sundsval von Egon Christian Simundt